Kornuty – szczyt górski w Beskidzie Niskim
 Kornuty – rezerwat przyrody w Beskidzie Niskim